Antipas est un nom propre de personne ou de lieu qui désigne :

Saints chrétiens
 Antipas de Pergame, évêque martyr de Pergame au , mentionné dans l'Apocalypse ; fêté le 11 avril.
 Antipas l'Hésychaste († 1882), né en Moldavie roumaine, hésychaste, moine roumain du skite athonite de Lakkou, puis ascète à Valaam dans le nord de la Russie ; fêté le 10 janvier.

Autres personnages remarquables
 Antipas ou Antipater, père de Hérode le Grand.
 Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand.
 Antipas Mbusa Nyamwisi (né en 1949), homme politique de la République démocratique du Congo.
 Antipas, un des noms que se donnèrent les Christadelphes avant 1865.

Toponyme
 Antipas, une municipalité des Philippines, dans la province de Cotabato.
 Mont Antipas, un endroit géographique mentionné dans le livre de Mormon.